Andrew Crommelin
1899 Crommelin
Crommelin (cratera lunar)
Crommelin (cratera marciana)

Desambiguações de sobrenomes